Greeley kan syfta på:

Personer
 Andrew Greeley (1928–2013), amerikansk präst och sociolog
 Charles Greeley Abbot (1872–1973), en amerikansk astrofysiker, astronom och sekreterare vid Smithsonian Institution
 Horace Greeley (1811–1872), amerikansk tidningsman och politiker

Platser
 Greeley, Colorado
 Greeley, Iowa
 Greeley, Kansas

Se även 
 Greeley County
 Greeley Estates